Heckmann ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Alfred Heckmann, vojaška osebnost, nosilec viteškega križa železnega križa.
 Carl Justus Heckmann, (1786—1878), nemški bakrar in industrialec.
 Otto Hermann Leopold Heckmann (1901—1983), nemški astronom.
 Wolf Heckmann (1929—2006), nemški pisatelj in novinar.